Зачёт Кубка наций по биатлону — рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступления спортсменов в индивидуальных, спринтерских, эстафетных, смешанных эстафетных и одиночных смешанных эстафетных гонках Кубка мира и чемпионата мира. Очки Кубка наций присуждаются трём лучшими спортсменам национальной федерации в индивидуальных и спринтерских гонках, а также эстафетной команде федерации в соответствии с занятыми местами. При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, и полученная сумма определяет место федерации в зачете.

В соответствии с рейтингом национальной федерации в зачёте Кубка наций определяется количество спортсменов, которое она может делегировать на этапы Кубка мира и, отчасти, на Олимпийские старты, а также возможность выставлять свои команды для участия в эстафетах и смешанных эстафетах.

Система начисления очков

Индивидуальные дисциплины 

*С сезона 2018/2019 система была видоизменена: после 80-го места убывание по два очка, 1 очко в итоге за 110 место и все места, что ниже.

Эстафеты 

Очки, полученные в смешанной эстафете, делятся поровну между женским и мужским зачетами Кубка наций.

Делегирование спортсменов 
Каждая национальная биатлонная федерация, в соответствии со своим рейтингом в зачёте Кубка наций, имеет право заявить определённое число спортсменов на индивидуальные и спринтерские гонки Кубка мира следующего (по отношению к рейтингу) сезона.

Квота участия на Олимпийских играх устанавливается по согласованию между Международным олимпийским комитетом и Международным союзом биатлонистов. С сезона 2008/2009 правилами МСБ предусмотрено, что каждая национальная федерация может выставлять определённое количество спортсменов и спортсменок в зависимости от суммы очков Кубка наций, набранных в двух предыдущих Чемпионатах мира. Остальные условия определяются МОК.

Что касается Чемпионатов мира, то каждая национальная федерация может заявить на чемпионат количество человек по определенной квоте (первые 5 стран, например, восемь, страны с 6 по 10 - семь и т.д., при этом в индивидуальной гонке и спринте имеют право стартовать только по четыре представителя и представительницы каждой федерации (у некоторых стран и того меньше). Кроме того, спортсмены, ставшие чемпионами в индивидуальной гонке, спринте или масс-старте на Чемпионате мира или зимних Олимпийских играх в предыдущем году, могут быть заявлены на индивидуальную гонку, спринт или масс-старт соответственно сверх квоты своей национальной федерации.

Зачёт Кубка наций (мужчины)

Неофициальный зачёт

Официальный зачёт

Зачёт Кубка наций (женщины)

Распределение мест

Рейтинг победителей зачёта Кубка наций

См. также 
 Кубок мира по биатлону
 Общий зачёт Кубка мира по биатлону

Примечания

Ссылки 
 Победители зачёта Кубка наций по биатлону за всю его историю (Календарь МСБ 2009/2010)
 
 

Биатлон